Никано́р ( «видящий победу») — мужское имя греческого происхождения.

Носители, известные по имени:

 Никанор (IV век до н. э.) — македонский сатрап Гандхары. 
 Никанор (IV век до н. э.) — македонский сатрап сначала Каппадокии, затем Мидии
 Никанор (ум. 317 до н. э.) — сын Антипатра и брат Кассандра, убитый по приказу Олимпиады.
 Никанор (ум. 330 до н. э.) — македонский военачальник.
 Никанор — апостол от семидесяти.
 Никанор (ум. 1676) — архимандрит Соловецкого монастыря, предводитель Соловецкого восстания.
 Никанор (? — 1869) — патриарх Александрийский (1866—1869).

 Никанор Стагирит — приближённый Александра Македонского.
 Никанор — македонский сатрап в IV веке до н. э.

 Никанор (Анфилатов) (род. 1970) — архиерей Русской православной церкви, епископ Енисейский и Лесосибирский.
 Никанор (Богунович) (род. 1952) — епископ Сербской православной церкви, епископ Банатский.
 Никанор (Бровкович) (1826—1890) — архиепископ Херсонский и Одесский (с 1886).
 Никанор (Иличич) (1906—1986) — епископ Сербской православной церкви, епископ Бачский.
 Никанор (Каменский) (1847—1910) — архиепископ Казанский и Свияжский (с 1908).
 Никанор (Кудрявцев) (1884—1923) — епископ Богородский (1921—1922).
 Никанор (Клементьевский) (1787—1856) — митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский (с 1848), член Синода.
 Никанор (Надеждин) (1858—1916) — епископ Олонецкий и Петрозаводский (с 1908).
 Никанор (Неслуховский) (1909—1985) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Белостокский и Гданский.
 Никанор (Ружич) (1843—1916) — епископ Белградской митрополии, епископ Нишский.
 Никанор (Юхимюк) (1935—1997) — епископ Русской и Чехословацкой православных церквей, архиепископ Каменец-Подольский и Городокский.

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки